Перманентный фонд штата Аляска () — созданный штатом Аляска фонд, который управляет прибылью от добычи нефти в Аляске.

Фонд был создан в 1976 году в результате референдума о поправке к Конституции Аляски (Constitution of Alaska).

25 % прибыли штата от оборотов нефти поступают в Фонд. Половина дохода через дивиденды напрямую распределяется среди жителей Аляски. Каждый житель ежегодно получает одинаковую сумму.
Выплата каждый год пересчитывается и зависит от доходов последних пяти лет, а также от числа людей в соответственном году, которые должны получать деньги.

Постоянные жители Аляски 
Заявители на долю дивиденда не могут быть ранее судимы. Они должны быть жителями Аляски не менее одного календарного года и на момент подачи заявления на получение выплаты высказать намерение дальнейшего проживания на территории штата. Доходы подлежат обложению федеральным налогом.

См. также 
 Государственный пенсионный фонд Норвегии
 Безусловный базовый доход

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт фонда
 Веб-сайт штаты Аляска о фонде
 Веблог о фонде

Фонд Аляски
Суверенные фонды США
Энергетическая политика
История Аляски
Государственные компании США
Организации, основанные в 1976 году
Факторные доходы